Feu Mathias Pascal, roman de Luigi Pirandello (1904) ;
 Feu Mathias Pascal, film français réalisé par Marcel L'Herbier (1926).